

Toponymes 
 Gevrey-Chambertin est une commune française viticole, située à  au sud de Dijon dans le département de la Côte-d'Or et fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Noiron-sous-Gevrey est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Canton et Intercommunalité 
 Le canton de Gevrey-Chambertin est une division administrative française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 La Communauté de communes de Gevrey-Chambertin est une structure intercommunale française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle regroupe 22 des 32 communes du canton de Gevrey-Chambertin.

Vignoble 
 Le gevrey-chambertin est un vin français d'appellation d'origine contrôlée produit sur une partie de la commune de Gevrey-Chambertin, en Côte-d'Or. Il s'agit d'un vin de Bourgogne, sur la côte de Nuits.

Personnalités 
 Maurice Gevrey (1884-1957), mathématicien français
 Gevrey (Michel), militant associatif et syndical français né en 1930

Notes et références 

Homonymie de patronyme